Влодек:

 Лев Влодек (нар. 1842 — пом. початок XX століття) — архітектор.
 Мацей Влодек (пом. між 1 червня 1569 і 20 грудня 1570) — польський шляхтич, військовий та державний діяч Королівства Польського, Речі Посполитої, батько Станіслава Влодека.
 Станіслав Влодек (пом. після січня 1614) — польський шляхтич, військовий та державний діяч Речі Посполитої.
 Флор Влодек (1879 — близько 1930) — український співак (тенор) і драматичний актор.

Прізвища